Schlaikjer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Schlaikjer (1867–1928), deutscher Schriftsteller und Publizist

 Erich Maren Schlaikjer (1905–1972), amerikanischer Geologe und Paläontologe 
 Jes Wilhelm Schlaikjer (1897–1982), US-amerikanischer Maler und Grafiker